kirgiz szom, Kirgizisztán hivatalos pénzneme
üzbég szom, Üzbegisztán hivatalos pénzneme